Die Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei den Vereinten Nationen kann so spezifiziert werden: 
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei den Vereinten Nationen in New York City
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei den Vereinten Nationen in Genf
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei der FAO
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei der IAEO
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei der OAS
 Liste der Ständigen Vertreter Brasiliens bei der UNESCO